How Many Times Can We Say Goodbye (в Великобритании альбом издавался под названием So Amazing) — двадцать четвёртый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1983 году на лейбле Arista Records. Продюсером альбома стал Лютер Вандросс.

В поддержку альбома было выпущено два сингла. «How Many Times Can We Say Goodbye» был записан в дуэте с Вандроссом, он достиг 4 места в чарте Adult Contemporary и 27 места в чарте Billboard Hot 100. Второй сингл «Got a Date» достиг 45 места в чарте Hot Black Singles. Сам альбом занял 57 место в чарте Billboard Top LPs и 19 место в чарте Top Black Albums. Также альбом попал в чарты Швеции и Великобритании.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Лютером Вандроссом